Colloredo peut désigner :

 Colloredo di Monte Albano, commune italienne de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie Julienne en Italie ;

Noblesse
Colloredo est le nom d'une ancienne  autrichienne qui tire son nom du château de Colloredo, dans le Frioul.

 Anton Theodor von Colloredo-Waldsee-Mels (1726-1811) ;
 Comte Ermes di Colloredo (1622-1692), poète frioulan ; 
 Hieronymus von Colloredo-Waldsee (1582-1638), qui commanda les Impériaux en Bohême, où il fut battu par les Saxons, 1634, puis en Lorraine, où il fut pris par les Français, 1636.
 Hiéronymus von Colloredo-Mannsfeld (général) (1775-1822), qui fit avec bravoure plusieurs campagnes contre les Français, tint tête à André Masséna en Italie, et eut une grande part à la victoire remportée par les Autrichiens sur Dominique-Joseph René Vandamme à Kulm en 1813 ;
 Hieronymus von Colloredo-Mannsfeld (1732-1812), prince-archevêque de Salzbourg (1772-1803), puis archevêque (1803-1812) après la sécularisation de ses États ; il fut l'employeur de Mozart.
 Joseph Colloredo-Mels und Wallsee (1735-1818), directeur général de l’artillerie, qui fit faire de grands pas à l'artillerie autrichienne ;
 Philipp von Colloredo-Waldsee-Mels (1779-1864) ;
 Rudolf Hieronymus Eusebius von Colloredo-Waldsee (1585-1657), qui se signala à la bataille de Lützen, 1632, refusa d'entrer dans le complot de Walstein, 1634, et défendit vaillamment Prague contre les Suédois en 1648 ;
  (1738-1822).

Autres 
 Mickaël Colloredo, joueur de football français.
 Sebastian Colloredo, sauteur à ski italien.

Bâtiment 
 Le palais Colloredo, palais urbain de Vienne (Autriche).

Homonymie de patronyme